Blason est un terme ancien signifiant « manière de décrire ».
 en héraldique : blason s'applique aux armoiries, il formule leur blasonnement ;
 en poésie : le blason décrit généralement une partie du corps, le plus souvent en éloge, quelquefois en satire.
Par extension,
 en escrime, les blasons (jaune, rouge, bleu…) sont des examens permettant de prouver un niveau technique acquis, d'arbitrer (vert) ou de participer à certaines compétitions. Certains sont également distribués après une victoire (en championnat de France notamment). Ils se concrétisent par une pièce de tissu de couleur à porter sur l'épaule non armée.
 Au tir à l'arc, le blason est une cible.
 En ébénisterie, le blason est une traverse tournée ou sculptée qui, dans une chaise ou un fauteuil, relie entre eux les pieds de devant.

C'est aussi le titre de plusieurs œuvres :
 Le Blason, film de Louis Feuillade (1915)
 Le Blason, chanson de Georges Brassens (1975)

Notes et références

Voir aussi 
 Blasonnement